Tourka peut être :
 Tourka, une ville de l'oblast de Lviv, en Ukraine, et le centre administratif du raïon de Tourka ;
 Tourka, une rivière de Russie ;
 Tourka, une langue gur parlée au Burkina Faso.

Voir aussi

Homonymie de toponyme